Стивен Уорд:
 Уорд, Стивен (1912—1963) — английский врач-остеопат, художник, один из главных фигурантов политического скандала 1963 года, известного как «Дело Профьюмо».
 Уорд, Стивен (род. 1985) — ирландский футболист, защитник и полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Ирландии.
 Уорд, Стивен Джон Энтони (род. 1951) — канадский журналист, профессор UBC.